Mustafa Kemal Atatürk est le fondateur de la Turquie moderne,
 Il a (entre autres) donné son nom à :
 L'Aéroport international Atatürk d'Istanbul
 Le barrage Atatürk, le plus grand lac artificiel de Turquie et du barrage associé,
 Atatürk, un quartier d'Istanbul

De nombreux stades :
 
 Le Stade Adıyaman Atatürk à Adıyaman
 Le Stade Adapazarı Atatürk à Adapazarı
 Le Stade Afyon Atatürk à Afyonkarahisar
 Le Stade Antalya Atatürk d'Antalya
 Le Stade Atatürk de Çankiri à Çankiri
 Le Stade Denizli Atatürk à Denizli
 Le Stade Diyarbakır Atatürk à Diyarbakır
 Le Stade Eskişehir Atatürk à Eskişehir
 Le Stade Isparta Atatürk d'Isparta
 Le Stade olympique Atatürk, à Istanbul
 Le Stade Izmir Atatürk, à Izmir
 Le Stade Kayseri Atatürk de Kayseri
 Le Stade Konya Atatürk de Konya
 Le Stade Rize Atatürk de Rize
 Le Stade Sakarya Atatürk d'Adapazarı

 
 Le Stade Atatürk de Nicosie à Nicosie (Chypre)